Роберт Кэрролл
 Кэрролл, Роберт Лин (1938—2020) — американский учёный, доктор наук в области палеонтологии позвоночных.
 Кэрролл, Роберт Тодд (1945—2016) — американский философ и писатель.